В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Сью Баркер (фінал)
  Маргарет Корт (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (півфінал)

 Розмарі Казалс (2-ге коло)
 Івонн Вермак (3-тє коло)
 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Крістін Шоу (3-тє коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1977